Turnerbund steht für Turnervereinigungen

nach Staat
Deutscher Turner-Bund
Österreichischer Turnerbund
nach Geographie
Turner-Bund Andernach 
Badischer Turner-Bund
Essener Turnerbund
Schwäbischer Turnerbund
Niedersächsischer Turner-Bund, 
Pfälzer Turnerbund, 
Oldenburger Turnerbund
Turnerbund Neckarhausen
DJK Turnerbund 08 Ratingen
FA Turnerbund Lustenau
Turnerbund Esslingen
Harburger Turnerbund
weitere
Arbeiter-Turnerbund 
Siehe auch:
Turnverein
Turnerbewegung